I XII Giochi panafricani si sono svolti a Rabat in Marocco. Le cerimonia d'apertura si è tenuta il 19 agosto 2019 presso lo Stadio Moulay Abdallah di Rabat, capitale amministrativa del Marocco.

Per la prima volta, dopo quattro edizioni consecutive in cui si erano svolte, non saranno presenti le discipline paralimpiche, che si svolgeranno in una autonoma manifestazione multisportiva continentale a Rabat nel gennaio 2020, nella prima edizione dei Giochi panafricani paralimpici.

Sedi di gara 
Quasi tutti gli eventi sportivi si svolgeranno a Rabat. Casablanca ospiterà le competizioni di nuoto, pallamano e badminton. El Jadida ospiterà i tornei di lotta. Khemisset le gare remistiche di canottaggio e canoa/kayak (flatwater).

Nazioni partecipanti 
Partecipano alla manifestazione sportiva 54 nazioni.

Discipline sportive

Calendario

Copertura televisiva

Medagliere

Note

Collegamenti esterni